El Torneig de Lió 2019, oficialment conegut com a Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2019, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de maig de 2019 al Parc de la Tête d'Or de Lió, França.

El tennista francès Benoît Paire va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019